

Населені пункти та їхні частини

 Брудкі — село в гміні Червенськ Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Брудкі — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Брудкі — частина села Яцнія в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Брудкі — частина села Пусткув у гміні Дембиця Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Брудкі — частина села Воля-Велика в гміні Жиракув Дембицького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки